Jazvenik (Sisak), gradsko naselje Siska, Hrvatska
 Jazvenik (Bugojno, BiH), naselje u općini Bugojno, BiH